Port Victoria peut désigner :
 , ville d'Australie ;
 Port Victoria, ville du Kenya ;
 Victoria, capitale des Seychelles ;
 Victoria Harbour, baie de Hong Kong en Chine ;